Пісенний конкурс Євробачення 2019 (, , ) — 64-ий пісенний конкурс «Євробачення», який проходив у Тель-Авіві, Ізраїль, після перемоги Нетти на попередньому Євробаченні 2018 у Лісабоні. Раніше Ізраїль приймав «Євробачення» 1979 та 1999 року. Півфінали було проведено 14 та 16 травня, а фінал відбувся 18 травня. У конкурсі взяли участь представники 41 країни, Болгарія та Україна відмовились від участі вперше з 2015 року.

Переможцем став Дункан Лоренс із Нідерландів з піснею «Arcade», який набрав 498 балів. Це була п'ята перемога Нідерландів на конкурсі, після перемог у 1957, 1959, 1969 та 1975 роках; у першу п'ятірку ввійшли Італія, Росія, Швейцарія та Швеція відповідно. Північна Македонія та Сан-Марино досягли найкращого результату за роки участі, посівши сьоме та дев'ятнадцяте місце відповідно.

Місце проведення 

Після перемоги Ізраїлю у Лісабоні, Нетта та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявили, що конкурс 2019 року відбудеться в Єрусалимі, але це ще не було підтверджено Israeli Public Broadcasting Corporation (IPBC/KAN) та Європейською мовною спілкою (ЄМС).

У червні 2018 року стали відомі 4 міста, які могли провести конкурс: Тель-Авів, Єрусалим, Хайфа та Ейлат.

13 вересня 2018 року ЄМС оголосила Тель-Авів містом-господарем, а місцем проведення конкурсу став Тель-Авівський конференц-центр. Крім того, були підтверджені дати півфіналів 14 та 16 травня та фінал 18 травня.

Формат

Дизайн 
Гасло конкурсу, «Dare to Dream (Наважся мріяти)», було оголошено 28 жовтня 2018 року. Його візуальний дизайн був представлений 8 січня 2019 року. Логотип складається з трикутників, що утворюють золоту зірку. Поряд з основною версією, є ще дві альтернативні версії логотипа. Логотип, бренд і тема створені студією Адама Файнберга.

Ведучі 

25 січня 2019 року телеканал KAN оголосив четвірку ведучих конкурсу: телеведучих Ереза Таля (який також був одним з ізраїльських коментаторів фіналу «Євробачення 2018») та Ассі Азара, який працює на ізраїльському каналі 12, супермодель Бар Рафаелі та ведучу каналу KAN Люсі Аюб, яка також була коментаторкою фіналу конкурсу «Євробачення 2018». Таль та Рафаелі стали головними ведучими, тим часом у грин-румі з учасниками спілкувались Азар та Аюб.

Жеребкування 
28 січня 2019 року в Ізраїлі відбулося жеребкування, за результатами якого стало відомо, які країни виступатимуть у першому та другому півфіналах Євробачення-2019.

Кошики

Півфінали

Перший півфінал 
Перший півфінал відбувся 14 травня 2019 року. Сімнадцять країн брали участь у першому півфіналі. У цьому півфіналі проголосували ці країни, а також ,  та . За його результатами стали відомі перші 10 учасників фіналу конкурсу «Євробачення».

Другий півфінал 
Другий півфінал відбувся 16 травня 2019 року. Вісімнадцять країн брали участь у другому півфіналі. У цьому півфіналі проголосували ці країни, а також ,  та . За його результатами стали відомі останні десять учасників фіналу конкурсу «Євробачення».

Фінал 
Фінал конкурсу відбувся 18 травня. У ньому взяли участь 10 країн-учасниць із кожного півфіналу, країни великої п'ятірки (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція), а також Ізраїль завдяки перемозі минулого року. Усі 41 країни-учасниці брали участь у голосуванні. За результатами переможцем конкурсу було визнано представника Нідерландів Дункана Лоренса.

Таблиця голосів

Перший півфінал

Другий півфінал

12 балів 
Країни нижче, що виділені жирним, надали вказаному учаснику максимальну кількість балів — 24 бали (12 балів журі + 12 балів від глядачів)

Фінал

12 балів 
Країни нижче, що виділені жирним, надали вказаному учаснику максимальну кількість балів — 24 бали (12 балів журі + 12 балів від глядачів)

Журі 
Нижче наведено учасників, які отримали 12 балів від професійного журі якоїсь країни:

Телеголосування

Повернення

Виступали як повноцінні учасники 

  — Тамара Тодевська («Євробачення 2008» разом із Врчак та Адриан Ґаджа з піснею «Let Me Love You» — 10-те місце у другому півфіналі)
  — Сергій Лазарев («Євробачення 2016» із піснею «You Are the Only One» — 3-тє місце у фіналі)
  — Серхат («Євробачення 2016» із піснею «I Didn't Know» — 12-те місце в першому півфіналі)
  — Йоці Папої («Євробачення 2017» із піснею «Origo» — 8-ме місце у фіналі)
  — Невена Божович:
 «Дитяче Євробачення 2007» із піснею «Piši mi» — 3-тє місце у фіналі
 «Євробачення 2013» в складі Moje 3 із піснею «Ljubav je svuda» — 11-те місце в першому півфіналі

Виступали як бек-вокалісти 

  — Юріюс Векленко:
 «Євробачення 2013», як бек-вокаліст Андрюса Появіса () — 22-ге місце у фіналі
 «Євробачення 2015», як бек-вокаліст Моніки Лінкіте і Вайдаса Бауміли () — 18-те місце у фіналі
  — Тамара Тодевська:
 «Євробачення 2004», як бек-вокалістка Тоше Проескі () — 14-те місце у фіналі
 «Євробачення 2014», як бек-вокалістка Тіяни Дапчевич () — 13-те місце в другому півфіналі

Повернулись як бек-вокалісти 

  — Салене:
 «Євробачення 1999», як бек-вокалістка Шарлотти Нільсон () — 1-ше місце у фіналі
 «Євробачення 2000», як бек-вокалістка Клодетт Паче () — 8-ме місце у фіналі
 «Євробачення 2002» із піснею «Runaway» () — 3-тє місце у фіналі
 «Євробачення 2016», як бек-вокалістка ДамІ Ім () — 2-ге місце у фіналі
  — Михаїл Джавахишвили («Євробачення 2018» у складі «Iriao» з піснею «For You» — 18-те місце в другому півфіналі)
  — Мігель Еннет («Євробачення 2007» у складі «D'NASH» із піснею «I Love You Mi Vida» — 20-те місце у фіналі)
  — Стіг Ряста («Євробачення 2015» разом з Еліною Борн із піснею «Goodbye To Yesterday» — 7-ме місце у фіналі)
  — Жак Худек («Євробачення 2017» із піснею «My Friend» — 13-те місце у фіналі)
  — Емілі Сатт («Євробачення 2018» у складі «Madame Monsieur» з піснею «Mercy» — 13-те місце у фіналі)
  — Младен Лукіч («Євробачення 2018» у складі Balkanika разом із Санею Іличем із піснею «Nova deca» — 19-те місце у фіналі)
  — Дестіні Чукуньєре («Дитяче Євробачення 2015» із піснею «Not My Soul» — 1-ше місце у фіналі)

Інші країни

Відмова 
  — хоч Андорра не брала участь 10 років, але все ще зацікавлена у поверненні до конкурсу, проте нездатність князівства провести фінал разом із вартістю перешкоджала телекомпанії брати участь. Для того, щоб відбулося повернення, національний мовник RTVA потребуватиме фінансування від уряду Андорри. 19 травня 2018 було заявлено, що Андорра не повернеться й у 2019 році.
  — 25 травня 2018 року боснійський канал підтвердив, що країні не буде дозволено повернутися на конкурс у 2019 році, доки не будуть скасовані санкції, пов'язані із заборгованістю перед ЄМС. Останній раз Боснія і Герцеговина була учасником конкурсу у 2016 році.
  — всупереч попередньому підтвердженню їхньої участі 2019 року, 15 жовтня 2018 року національний мовник BNT, заявив про відмову через фінансові проблеми.
  — 21 липня 2018 року національний мовник RTL оголосив, що вони не повернуться на конкурс у 2019 році. Останній раз Люксембург був учасником конкурсу у 1993 році
  — 17 серпня 2018 року національний мовник TMC оголосив, що вони не повернуться на конкурс у 2019 році. Останній раз Монако був учасником конкурсу у 2006 році.
  — 1 червня 2018 року стало відомо, що Словаччина не буде брати участь у 2019 році. Останній раз Словаччина була учасником конкурсу у 2012 році.
  — прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що Туреччина не планує брати участь у конкурсі 2019 року. 4 серпня 2018 року Ібрагім Ерен, генеральний директор TRT, заявив, що на цей момент не розглядав можливості повернення на конкурс з різних причин, включаючи перемогу Кончити Вурст на Євробаченні 2014. Останній раз Туреччина була учасником конкурсу у 2012 році.
  — 27 лютого НСТУ повідомило, що Україна все ж не братиме участі у цьому році попри проведення Національного добору. Причиною відмови стали напруження в суспільстві, політичні втручання, непідписання контракту між переможницею добору й мовником (через неприйнятність деяких пунктів контракту) та подальшою відмовою від участі інших фіналістів Національного добору.

Дебют, що не відбувся 
  — 4 листопада 2017 року ліхтенштейнський мовник заявив, що може дебютувати у 2019 році. Але 26 липня 2018 року стало відомо, що Ліхтенштейн не візьме участь у конкурсі через раптову смерть генерального директора ліхтенштейнського телеканалу.
  — 22 грудня 2017 року Казахстан повідомив, що до них прийшов лист з Португалії. У ньому було сказано, що у 2018 році країна може взяти участь у дитячому Євробаченні. Казахстан дебютував на дитячому Євробаченні 2018 і зайняв 6-те місце. Заяв і підтверджень, що країна дебютує на дорослому конкурсі у 2019 році, не було надано.
  — ЄМС відмовив в участі Косово через відсутність членства країни в Інтерполі.

Нотатки

Примітки 

 

 Посилання

 

Євробачення
Євробачення 2019
Травень 2019
2019 в Ізраїлі
2019 у музиці